Charles Frédéric Petit (nacido el 6 de mayo de 1857 - 19 de febrero de 1947) fue un competidor francés en el deporte del tiro con arco. Petit participó en dos eventos y ganó el tercer premio en cada una. El Comité Olímpico Internacional considera actualmente que ha ganado dos medallas de bronce. Ambos eventos de Petit fueron las competencias de 33 metros más cortas en los Juegos Olímpicos de París 1900.

Enlaces externos 

 International Olympic Committee medal winners database
 DatabaseOlympics.com profile
 
 Frédéric Petit's profile at Sports Reference.com

Medallistas olímpicos